George Washington (Jerzy Waszyngton) – pierwszy prezydent USA
 George Washington Carver – amerykański botanik, wynalazca oraz agronom.
 Denzel Washington – aktor, producent, reżyser
 Waszyngton – stolica USA
 Waszyngton – stan w USA
 Washington – jezioro w USA, w stanie Waszyngton
 Washington – miasto w północnej Anglii, z którego pochodzą przodkowie Jerzego Waszyngtona.
 Washington – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 USS "Washington" – amerykańskie okręty wojenne
 Washington Stecanela Cerqueira – piłkarz brazylijski

Miejscowości w USA 
 Waszyngton – miasto w Dystrykcie Kolumbii, stolica Stanów Zjednoczonych
 Washington – miasto w stanie Arkansas, Hempstead
 Washington – miasto w stanie Connecticut, Litchfield
 Washington – miasto w stanie Georgia, Wilkes
 Washington – miasto w stanie Illinois, Tazewell
 Washington – miasto w stanie Indiana, Daviess
 Washington – miasto w stanie Iowa, hrabstwo Washington (Iowa)
 Washington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, Nevada
 Washington – miasto w stanie Kansas, hrabstwo Washington (Kansas)
 Washington – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Landry
 Washington – miasto w stanie Maine, Knox
 Washington – miasto w stanie Massachusetts, Berkshire
 Washington – miasto w stanie Missouri, Franklin
 Washington – wieś w stanie Nebraska, hrabstwo Washington (Nebraska)
 Washington – miasto w stanie New Jersey, Warren
 Washington – miasto w stanie New Hampshire, Sullivan
 Washington – miasto w stanie Nowy Jork, Dutchess
 Washington – miasto w stanie Karolina Północna, Beaufort
 Washington – miasto w stanie Ohio
 Washington – miejscowość w stanie Oklahoma, McClain
 Washington – miasto w stanie Pensylwania, hrabstwo Washington (Pensylwania)
 Washington – miasto w stanie Utah, hrabstwo Washington (Utah)
 Washington – miejscowość w stanie Wirginia, Rappahannock
 Washington – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, Wood
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Eau Claire
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Green
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, La Crosse
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Rusk
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Sauk
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Shawano
 Washington – miasto w stanie Wisconsin, Vilas
 Washington – miasto w stanie Vermont, Orange

Gminy w USA 
 gmina Washington (hrabstwo Benton) (ang.: Washington Township) – gmina w stanie Arkansas, Benton
 gmina Washington (hrabstwo Bradley) – gmina w stanie Arkansas, Bradley
 gmina Washington (hrabstwo Conway) – gmina w stanie Arkansas, Conway
 gmina Washington (hrabstwo Fulton) – gmina w stanie Arkansas, Fulton
 gmina Washington (hrabstwo Grant) – gmina w stanie Arkansas, Grant
 gmina Washington (hrabstwo Independence) – gmina w stanie Arkansas, Independence
 gmina Washington (hrabstwo Jefferson) – gmina w stanie Arkansas, Jefferson
 gmina Washington (hrabstwo Ouachita) – gmina w stanie Arkansas, Ouachita
 gmina Washington (hrabstwo Sevier) – gmina w stanie Arkansas, Sevier
 gmina Washington (hrabstwo Sharp) – gmina w stanie Arkansas, Sharp
 gmina Washington (hrabstwo Stone) – gmina w stanie Arkansas, Stone
 gmina Washington (hrabstwo Van Buren) – gmina w stanie Arkansas, Van Buren
 gmina Washington (Connecticut) – gmina w stanie Connecticut, Litchfield
 gmina Washington – gmina w stanie Illinois, Carroll
 gmina Washington (hrabstwo Tazewell) – gmina w stanie Illinois, Tazewell
 gmina Washington (hrabstwo Will) – gmina w stanie Illinois, Will
 gmina Washington – gmina w stanie Indiana, Adams
 gmina Washington (hrabstwo Allen) – gmina w stanie Indiana, Allen
 gmina Washington (hrabstwo Blackford) – gmina w stanie Indiana, Blackford
 gmina Washington (hrabstwo Boone) – gmina w stanie Indiana, Boone
 gmina Washington (hrabstwo Brown) – gmina w stanie Indiana, Brown
 gmina Washington – gmina w stanie Indiana, Carroll
 gmina Washington – gmina w stanie Indiana, Cass
 gmina Washington (hrabstwo Clark) – gmina w stanie Indiana, Clark
 gmina Washington (hrabstwo Clay) – gmina w stanie Indiana, Clay
 gmina Washington – gmina w stanie Indiana, Clinton
 gmina Washington (hrabstwo Daviess) – gmina w stanie Indiana, Daviess
 gmina Washington (hrabstwo Dearborn) – gmina w stanie Indiana, Dearborn
 gmina Washington (hrabstwo Decatur) – gmina w stanie Indiana, Decatur
 gmina Washington (hrabstwo Delaware) – gmina w stanie Indiana, Delaware
 gmina Washington (hrabstwo Elkhart) – gmina w stanie Indiana, Elkhart
 gmina Washington (hrabstwo Gibson) – gmina w stanie Indiana, Gibson
 gmina Washington (hrabstwo Grant) – gmina w stanie Indiana, Grant
 gmina Washington (hrabstwo Greene) – gmina w stanie Indiana, Greene
 gmina Washington (hrabstwo Hamilton) – gmina w stanie Indiana, Hamilton
 gmina Washington (hrabstwo Harrison) – gmina w stanie Indiana, Harrison
 gmina Washington (hrabstwo Hendricks) – gmina w stanie Indiana, Hendricks
 gmina Washington (hrabstwo Jackson) – gmina w stanie Indiana, Jackson
 gmina Washington (hrabstwo Knox) – gmina w stanie Indiana, Knox
 gmina Washington (hrabstwo Kosciusko) – gmina w stanie Indiana, Kosciusko
 gmina Washington (hrabstwo LaPorte) – gmina w stanie Indiana, LaPorte
 gmina Washington (hrabstwo Marion) – gmina w stanie Indiana, Marion
 gmina Washington (hrabstwo Miami) – gmina w stanie Indiana, Miami
 gmina Washington (hrabstwo Monroe) – gmina w stanie Indiana, Monroe
 gmina Washington (hrabstwo Morgan) – gmina w stanie Indiana, Morgan
 gmina Washington (hrabstwo Newton) – gmina w stanie Indiana, Newton
 gmina Washington (hrabstwo Noble) – gmina w stanie Indiana, Noble
 gmina Washington (hrabstwo Owen) – gmina w stanie Indiana, Owen
 gmina Washington (hrabstwo Parke) – gmina w stanie Indiana, Parke
 gmina Washington (hrabstwo Pike) – gmina w stanie Indiana, Pike
 gmina Washington (hrabstwo Porter) – gmina w stanie Indiana, Porter
 gmina Washington (hrabstwo Putnam) – gmina w stanie Indiana, Putnam
 gmina Washington (hrabstwo Randolph) – gmina w stanie Indiana, Randolph
 gmina Washington (hrabstwo Ripley) – gmina w stanie Indiana, Ripley
 gmina Washington (hrabstwo Rush) – gmina w stanie Indiana, Rush
 gmina Washington (hrabstwo Shelby) – gmina w stanie Indiana, Shelby
 gmina Washington (hrabstwo Starke) – gmina w stanie Indiana, Starke
 gmina Washington (hrabstwo Tippecanoe) – gmina w stanie Indiana, Tippecanoe
 gmina Washington (hrabstwo Warren) – gmina w stanie Indiana, Warren
 gmina Washington (hrabstwo Washington) – gmina w stanie Indiana, hrabstwo Washington (Indiana)
 gmina Washington (hrabstwo Wayne) – gmina w stanie Indiana, Wayne
 gmina Washington (hrabstwo Whitley) – gmina w stanie Indiana, Whitley
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Adair
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Adams
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Appanoose
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Black Hawk
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Bremer
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Buchanan
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Buena Vista
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Butler
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Carroll
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Cass
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Chickasaw
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Clarke
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Clinton
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Crawford
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Dallas
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Des Moines
 gmina Washington – gmina w stanie Iowa, Dubuque
 gmina Washington (hrabstwo Fremont) – gmina w stanie Iowa, Fremont
 gmina Washington (hrabstwo Greene) – gmina w stanie Iowa, Greene
 gmina Washington (hrabstwo Grundy) – gmina w stanie Iowa, Grundy
 gmina Washington (hrabstwo Harrison) – gmina w stanie Iowa, Harrison
 gmina Washington (hrabstwo Iowa) – gmina w stanie Iowa, Iowa
 gmina Washington (hrabstwo Jackson) – gmina w stanie Iowa, Jackson
 gmina Washington (hrabstwo Jasper) – gmina w stanie Iowa, Jasper
 gmina Washington (hrabstwo Johnson) – gmina w stanie Iowa, Johnson
 gmina Washington (hrabstwo Jones) – gmina w stanie Iowa, Jones
 gmina Washington (hrabstwo Keokuk) – gmina w stanie Iowa, Keokuk
 gmina Washington (hrabstwo Lee) – gmina w stanie Iowa, Lee
 gmina Washington (hrabstwo Linn) – gmina w stanie Iowa, Linn
 gmina Washington (hrabstwo Lucas) – gmina w stanie Iowa, Lucas
 gmina Washington (hrabstwo Marion) – gmina w stanie Iowa, Marion
 gmina Washington (hrabstwo Marshall) – gmina w stanie Iowa, Marshall
 gmina Washington (hrabstwo Montgomery) – gmina w stanie Iowa, Montgomery
 gmina Washington (hrabstwo Page) – gmina w stanie Iowa, Page
 gmina Washington (hrabstwo Plymouth) – gmina w stanie Iowa, Plymouth
 gmina Washington (hrabstwo Polk) – gmina w stanie Iowa, Polk
 gmina Washington (hrabstwo Pottawattamie) – gmina w stanie Iowa, Pottawattamie
 gmina Washington (hrabstwo Poweshiek) – gmina w stanie Iowa, Poweshiek
 gmina Washington (hrabstwo Ringgold) – gmina w stanie Iowa, Ringgold
 gmina Washington (hrabstwo Shelby) – gmina w stanie Iowa, Shelby
 gmina Washington (hrabstwo Sioux) – gmina w stanie Iowa, Sioux
 gmina Washington (hrabstwo Story) – gmina w stanie Iowa, Story
 gmina Washington (hrabstwo Taylor) – gmina w stanie Iowa, Taylor
 gmina Washington (hrabstwo Van Buren) – gmina w stanie Iowa, Van Buren
 gmina Washington (hrabstwo Wapello) – gmina w stanie Iowa, Wapello
 gmina Washington (hrabstwo Washington) – gmina w stanie Iowa, hrabstwo Washington (Iowa)
 gmina Washington (hrabstwo Wayne) – gmina w stanie Iowa, Wayne
 gmina Washington (hrabstwo Webster) – gmina w stanie Iowa, Webster
 gmina Washington (hrabstwo Winneshiek) – gmina w stanie Iowa, Winneshiek
 gmina Washington (hrabstwo Anderson) – gmina w stanie Kansas, Anderson
 gmina Washington (hrabstwo Brown) – gmina w stanie Kansas, Brown
 gmina Washington (hrabstwo Chautauqua) – gmina w stanie Kansas, Chautauqua
 gmina Washington – gmina w stanie Kansas, Crawford
 gmina Washington (hrabstwo Doniphan) – gmina w stanie Kansas, Doniphan
 gmina Washington (hrabstwo Jackson) – gmina w stanie Kansas, Jackson
 gmina Washington (hrabstwo Jewell) – gmina w stanie Kansas, Jewell
 gmina Washington (hrabstwo Nemaha) – gmina w stanie Kansas, Nemaha
 gmina Washington (hrabstwo Republic) – gmina w stanie Kansas, Republic
 gmina Washington (hrabstwo Saline) – gmina w stanie Kansas, Saline
 gmina Washington (hrabstwo Sherman) – gmina w stanie Kansas, Sherman
 gmina Washington (hrabstwo Smith) – gmina w stanie Kansas, Smith
 gmina Washington (hrabstwo Wabaunsee) – gmina w stanie Kansas, Wabaunsee
 gmina Washington (hrabstwo Washington) – gmina w stanie Kansas, hrabstwo Washington (Kansas)
 gmina Washington (Maine) – gmina w stanie Maine, Knox
 gmina Washington (Massachusetts) – gmina w stanie Massachusetts, Berkshire
 gmina Washington (hrabstwo Gratiot) – gmina w stanie Michigan, Gratiot
 gmina Washington (hrabstwo Macomb) – gmina w stanie Michigan, Macomb
 gmina Washington (hrabstwo Sanilac) – gmina w stanie Michigan, Sanilac
 gmina Washington (Minnesota) – gmina w stanie Minnesota, Le Sueur
 gmina Washington – gmina w stanie Missouri, Buchanan
 gmina Washington – gmina w stanie Missouri, Carroll
 gmina Washington (hrabstwo Cedar) – gmina w stanie Missouri, Cedar
 gmina Washington (hrabstwo Clark) – gmina w stanie Missouri, Clark
 gmina Washington (hrabstwo Clay) – gmina w stanie Missouri, Clay
 gmina Washington (hrabstwo Dade) – gmina w stanie Missouri, Dade
 gmina Washington – gmina w stanie Missouri, Dallas
 gmina Washington (hrabstwo Daviess) – gmina w stanie Missouri, Daviess
 gmina Washington (hrabstwo DeKalb) – gmina w stanie Missouri, DeKalb
 gmina Washington (hrabstwo Douglas) – gmina w stanie Missouri, Douglas
 gmina Washington (hrabstwo Franklin) – gmina w stanie Missouri, Franklin
 gmina Washington (hrabstwo Greene) – gmina w stanie Missouri, Greene
 gmina Washington (hrabstwo Grundy) – gmina w stanie Missouri, Grundy
 gmina Washington (hrabstwo Harrison) – gmina w stanie Missouri, Harrison
 gmina Washington (hrabstwo Jackson) – gmina w stanie Missouri, Jackson
 gmina Washington (hrabstwo Johnson) – gmina w stanie Missouri, Johnson
 gmina Washington (hrabstwo Laclede) – gmina w stanie Missouri, Laclede
 gmina Washington (hrabstwo Lafayette) – gmina w stanie Missouri, Lafayette
 gmina Washington (hrabstwo Mercer) – gmina w stanie Missouri, Mercer
 gmina Washington (hrabstwo Monroe) – gmina w stanie Missouri, Monroe
 gmina Washington (hrabstwo Nodaway) – gmina w stanie Missouri, Nodaway
 gmina Washington (hrabstwo Osage) – gmina w stanie Missouri, Osage
 gmina Washington (hrabstwo Pettis) – gmina w stanie Missouri, Pettis
 gmina Washington (hrabstwo Ripley) – gmina w stanie Missouri, Ripley
 gmina Washington (hrabstwo St. Clair) – gmina w stanie Missouri, St. Clair
 gmina Washington (hrabstwo Stone) – gmina w stanie Missouri, Stone
 gmina Washington (hrabstwo Vernon) – gmina w stanie Missouri, Vernon
 gmina Washington (hrabstwo Webster) – gmina w stanie Missouri, Webster
 gmina Washington (hrabstwo Franklin) – gmina w stanie Nebraska, Franklin
 gmina Washington (hrabstwo Hall) – gmina w stanie Nebraska, Hall
 gmina Washington (hrabstwo Harlan) – gmina w stanie Nebraska, Harlan
 gmina Washington (hrabstwo Knox) – gmina w stanie Nebraska, Knox
 gmina Washington (New Hampshire) – gmina w stanie New Hampshire, Sullivan
 gmina Washington (hrabstwo Bergen) – gmina w stanie New Jersey, Bergen
 gmina Washington (hrabstwo Burlington) – gmina w stanie New Jersey, Burlington
 gmina Washington (hrabstwo Gloucester) – gmina w stanie New Jersey, Gloucester
 gmina Washington (hrabstwo Mercer) – gmina w stanie New Jersey, Mercer
 gmina Washington (hrabstwo Morris) – gmina w stanie New Jersey, Morris
 gmina Washington (hrabstwo Warren) – gmina w stanie New Jersey, Warren
 gmina Washington (Nowy Jork) – gmina w stanie Nowy Jork, Dutchess
 gmina Washington (hrabstwo Beaufort) – gmina w stanie Karolina Północna, Beaufort
 gmina Washington (hrabstwo Guilford) – gmina w stanie Karolina Północna, Guilford
 gmina Washington (Dakota Północna) – gmina w stanie Dakota Północna, Grand Forks
 gmina Washington (hrabstwo Auglaize) – gmina w stanie Ohio, Auglaize
 gmina Washington (hrabstwo Belmont) – gmina w stanie Ohio, Belmont
 gmina Washington (hrabstwo Brown) – gmina w stanie Ohio, Brown
 gmina Washington – gmina w stanie Ohio, Carroll
 gmina Washington (hrabstwo Clermont) – gmina w stanie Ohio, Clermont
 gmina Washington – gmina w stanie Ohio, Clinton
 gmina Washington (hrabstwo Columbiana) – gmina w stanie Ohio, Columbiana
 gmina Washington (hrabstwo Coshocton) – gmina w stanie Ohio, Coshocton
 gmina Washington (hrabstwo Darke) – gmina w stanie Ohio, Darke
 gmina Washington (hrabstwo Defiance) – gmina w stanie Ohio, Defiance
 gmina Washington (hrabstwo Franklin) – gmina w stanie Ohio, Franklin
 gmina Washington (hrabstwo Guernsey) – gmina w stanie Ohio, Guernsey
 gmina Washington (hrabstwo Hancock) – gmina w stanie Ohio, Hancock
 gmina Washington (hrabstwo Hardin) – gmina w stanie Ohio, Hardin
 gmina Washington (hrabstwo Harrison) – gmina w stanie Ohio, Harrison
 gmina Washington (hrabstwo Henry) – gmina w stanie Ohio, Henry
 gmina Washington (hrabstwo Highland) – gmina w stanie Ohio, Highland
 gmina Washington (hrabstwo Hocking) – gmina w stanie Ohio, Hocking
 gmina Washington (hrabstwo Holmes) – gmina w stanie Ohio, Holmes
 gmina Washington (hrabstwo Jackson) – gmina w stanie Ohio, Jackson
 gmina Washington (hrabstwo Lawrence) – gmina w stanie Ohio, Lawrence
 gmina Washington (hrabstwo Licking) – gmina w stanie Ohio, Licking
 gmina Washington (hrabstwo Logan) – gmina w stanie Ohio, Logan
 gmina Washington (hrabstwo Lucas) – gmina w stanie Ohio, Lucas
 gmina Washington (hrabstwo Mercer) – gmina w stanie Ohio, Mercer
 gmina Washington (hrabstwo Miami) – gmina w stanie Ohio, Miami
 gmina Washington (hrabstwo Monroe) – gmina w stanie Ohio, Monroe
 gmina Washington (hrabstwo Montgomery) – gmina w stanie Ohio, Montgomery
 gmina Washington (hrabstwo Morrow) – gmina w stanie Ohio, Morrow
 gmina Washington (hrabstwo Muskingum) – gmina w stanie Ohio, Muskingum
 gmina Washington (hrabstwo Paulding) – gmina w stanie Ohio, Paulding
 gmina Washington (hrabstwo Pickaway) – gmina w stanie Ohio, Pickaway
 gmina Washington (hrabstwo Preble) – gmina w stanie Ohio, Preble
 gmina Washington (hrabstwo Richland) – gmina w stanie Ohio, Richland
 gmina Washington (hrabstwo Sandusky) – gmina w stanie Ohio, Sandusky
 gmina Washington (hrabstwo Scioto) – gmina w stanie Ohio, Scioto
 gmina Washington (hrabstwo Shelby) – gmina w stanie Ohio, Shelby
 gmina Washington (hrabstwo Stark) – gmina w stanie Ohio, Stark
 gmina Washington (hrabstwo Tuscarawas) – gmina w stanie Ohio, Tuscarawas
 gmina Washington (hrabstwo Union) – gmina w stanie Ohio, Union
 gmina Washington (hrabstwo Van Wert) – gmina w stanie Ohio, Van Wert
 gmina Washington (hrabstwo Warren) – gmina w stanie Ohio, Warren
 gmina Washington (hrabstwo Wood) – gmina w stanie Ohio, Wood
 gmina Washington (hrabstwo Armstrong) – gmina w stanie Pensylwania, Armstrong
 gmina Washington (hrabstwo Berks) – gmina w stanie Pensylwania, Berks
 gmina Washington – gmina w stanie Pensylwania, Butler
 gmina Washington (hrabstwo Cambria) – gmina w stanie Pensylwania, Cambria
 gmina Washington (hrabstwo Clarion) – gmina w stanie Pensylwania, Clarion
 gmina Washington (hrabstwo Dauphin) – gmina w stanie Pensylwania, Dauphin
 gmina Washington (hrabstwo Erie) – gmina w stanie Pensylwania, Erie
 gmina Washington (hrabstwo Fayette) – gmina w stanie Pensylwania, Fayette
 gmina Washington (hrabstwo Franklin) – gmina w stanie Pensylwania, Franklin
 gmina Washington (hrabstwo Greene) – gmina w stanie Pensylwania, Greene
 gmina Washington (hrabstwo Indiana) – gmina w stanie Pensylwania, Indiana
 gmina Washington (hrabstwo Jefferson w stanie Pensylwania) – gmina w stanie Pensylwania, Jefferson
 gmina Washington (hrabstwo Lawrence w stanie Pensylwania) – gmina w stanie Pensylwania, Lawrence
 gmina Washington (hrabstwo Lehigh) – gmina w stanie Pensylwania, Lehigh
 gmina Washington (hrabstwo Lycoming) – gmina w stanie Pensylwania, Lycoming
 gmina Washington (hrabstwo Northampton) – gmina w stanie Pensylwania, Northampton
 gmina Washington (hrabstwo Northumberland) – gmina w stanie Pensylwania, Northumberland
 gmina Washington (hrabstwo Schuylkill) – gmina w stanie Pensylwania, Schuylkill
 gmina Washington (hrabstwo Snyder) – gmina w stanie Pensylwania, Snyder
 gmina Washington (hrabstwo Westmoreland) – gmina w stanie Pensylwania, Westmoreland
 gmina Washington (hrabstwo Wyoming) – gmina w stanie Pensylwania, Wyoming
 gmina Washington (hrabstwo York) – gmina w stanie Pensylwania, York
 gmina Washington (hrabstwo Aurora) – gmina w stanie Dakota Południowa, Aurora
 gmina Washington (hrabstwo Clark) – gmina w stanie Dakota Południowa, Clark
 gmina Washington (hrabstwo Douglas) – gmina w stanie Dakota Południowa, Douglas
 gmina Washington (Vermont) – gmina w stanie Vermont, Orange
 gmina Washington (hrabstwo Door) – gmina w stanie Wisconsin, Door
 gmina Washington (hrabstwo Eau Claire) – gmina w stanie Wisconsin, Eau Claire
 gmina Washington (hrabstwo Green) – gmina w stanie Wisconsin, Green
 gmina Washington (hrabstwo La Crosse) – gmina w stanie Wisconsin, La Crosse
 gmina Washington (hrabstwo Rusk) – gmina w stanie Wisconsin, Rusk
 gmina Washington (hrabstwo Sauk) – gmina w stanie Wisconsin, Sauk
 gmina Washington (hrabstwo Shawano) – gmina w stanie Wisconsin, Shawano
 gmina Washington (hrabstwo Vilas) – gmina w stanie Wisconsin, Vilas

Hrabstwa i parafie w USA 
 hrabstwo Washington (Alabama) (ang.: Washington County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Washington (Arkansas) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Washington (Kolorado) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Washington (Floryda) – w stanie Floryda
 hrabstwo Washington (Georgia) – w stanie Georgia
 hrabstwo Washington (Idaho) – w stanie Idaho
 hrabstwo Washington (Illinois) – w stanie Illinois
 hrabstwo Washington (Indiana) – w stanie Indiana
 hrabstwo Washington (Iowa) – w stanie Iowa
 hrabstwo Washington (Kansas) – w stanie Kansas
 hrabstwo Washington (Kentucky) – w stanie Kentucky
 parafia Washington (ang.: Washington Parish) – w stanie Luizjana
 hrabstwo Washington (Maine) – w stanie Maine
 hrabstwo Washington (Maryland) – w stanie Maryland
 hrabstwo Washington (Minnesota) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Washington (Missisipi) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Washington (Missouri) – w stanie Missouri
 hrabstwo Washington (Nebraska) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Washington (Nowy Jork) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Washington (Karolina Północna) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Washington (Ohio) – w stanie Ohio
 hrabstwo Washington (Oklahoma) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Washington (Oregon) – w stanie Oregon
 hrabstwo Washington (Pensylwania) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Washington (Rhode Island) – w stanie Rhode Island
 hrabstwo Washington (Tennessee) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Washington (Teksas) – w stanie Teksas
 hrabstwo Washington (Utah) – w stanie Utah
 hrabstwo Washington (Vermont) – w stanie Vermont
 hrabstwo Washington (Wirginia) – w stanie Wirginia
 hrabstwo Washington (Wisconsin) – w stanie Wisconsin